SDI puede referirse a:

 SDI (AOC), klan de AOC, campeones mundiales.
 SDI (motor), sigla del alemán Saugdiesel mit Direkteinspritzung, "diésel atmosférico de inyección directa", es un tipo de motor.
 SDI Media es un estudio de doblaje localizado en México Distrito Federal.
 SDI Múnich es una escuela de traducción e interpretación, y un centro de formación profesional de idiomas.
 SDI, sigla del inglés Serial Digital Interface, Interfaz Digital Serial.
 SDI, sigla del inglés Silt Density Index, índice de densidad de sedimentos.
 SDI, sigla del inglés Single Document Interface, interfaz de documento único o interfaz de documento simple.
 SDI, sigla del inglés Strategic Defense Initiative, Iniciativa de Defensa Estratégica de Estados Unidos.
 SDI, sigla del inglés Subsurface Drip Irrigation, "riego por goteo subterráneo" o riego enterrado.

Referencias